Wulanhada Sumu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wulanhada (socken i Kina, lat 42,03, long 112,63), Inre Mongoliet, 
 Wulanhada (socken i Kina, lat 45,28, long 120,59), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar